Риджуэйская дорога () — одна из древнейших (более поздняя, чем Свит-Трек) дорог Англии, существующая со времён неолита (возникла около 3000 г. до н. э.). Длина дороги составляет 135 км, она проходит от Овертон-Хилла (Уилтшир) на западе до Айвинго-Бикон (Бакингемшир) на востоке.

Риджуэйская дорога проходит по возвышенностям (, откуда и название) к западу от  и через покрытые лесами Чилтернские холмы к востоку от Темзы, огибая непроходимые когда-то леса и болота в расположенных рядом долинах.

Риджуэй проходит мимо многих археологических и исторических памятников эпохи неолита, бронзового и железного веков, в том числе таких, как:
 Эйвбери — мегалитическое сооружение, подобное Стоунхенджу;
 ,  и  — крепости на холмах бронзового и железного веков;
  — неолитический каирн, относится к типу Северн-Котсуолдских гробниц
 Уффингтонская белая лошадь — выдолбленное в холме близ Уффингтон-Касла и заполненное меловой породой изображение белой лошади, предположительно бронзовый век;
  — насыпь длиной около 8 км, созданная в эпоху железного века близ , возможно, как демаркационный знак;
  — крупный сарсеновый валун с отверстиями, издающий характерный звук, если дунуть в одно из них.

Ссылки 
 The Ridgeway
 The Ridgeway 
 BBC description of the Ridgeway
 Improvised music recorded at various sites along The Ridgeway

Археологические объекты в Англии
Уилтшир
Оксфордшир
Беркшир
Бакингемшир
Хартфордшир
Неолит Европы
Достопримечательности Великобритании
Дороги Великобритании
Исторические дороги и пути